Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Duitse club FC Bayern München hebben getraind vanaf 1963 (het oprichtingsjaar van de Bundesliga) tot op heden.

 
 

Bayern München
FC Bayern München
Trainers